Лорелей — овеянная романтическими легендами скала на восточном берегу Рейна, близ городка Санкт-Гоарсхаузен.
 (165) Лорелей — крупный астероид главного пояса, с очень низким альбедо поверхности.